ZPJ steht für:
 Zeppelin Post Journal, Philatelie-Zeitschrift für Zeppelinbrief- und Luftschiffbeförderungsdokumente-Sammler
 Typenbezeichnung des 6-Zylinder-PRV-Motors

zpj steht für:
 Quiavicuzas-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung